Le terme Route 6 peut désigner plusieurs routes :

Amérique

États-Unis 
 U.S. Route 6
 M-6

Canada 
 Route 6 au Manitoba
 Route 6 en Nouvelle-Écosse
 Route 6 en Ontario

Bolivie 
 Route 6

Paraguay 
 Route 6

Uruguay 
 Route 6

Asie 
 Route asiatique 6

Europe 
 Route européenne 6
 Route européenne 006

Allemagne 
 Route fédérale 6 ()

Andorre 
 Route principale 6

France 
 Autoroute A6
 Route nationale 6
  dans certains départements

Hongrie 
 Route principale 6

Lituanie 
 Route magistrale 6

Suisse 
 Route principale 6

Voir aussi